Obstacle clearance surface – superficie libera da ostacoli, in aeronautica
 Ocean Colour Scene – gruppo musicale britannico
 Microsoft Office Communications Server – servizio di infrastrutture informatiche che dà la possibilità di accedere a client di messaggistica istantanea, conferenze audio/video e conferenze informatiche sul web
 On the Course Side – nelle competizioni veliche, termine usato per indicare una partenza anticipata da parte di un'imbarcazione
 Online Comment System – un sistema in linea utilizzato dal segretariato dell'IPPC per raccogliere e compilare commenti dalle proprie parti contraenti
 Original Chip Set – prima generazione di chipset della piattaforma informatica Amiga
 Orange Cinéma Séries – gruppo di canali televisivi francesi dedicati alle serie televisive e al cinema e studio di produzione televisiva